Feiung steht für
Feiung (Mythologie), durch einen Zauber schützen
in der Immunolgie:
Feiung (Immunologie)
Stille Feiung